

Geografia 
 Jaramillo – comune dell'Argentina nella provincia di Santa Cruz
 Jaramillo – comune della Repubblica di Panama
 Jaramillo de la Fuente – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Carlota Jaramillo – cantante ecuadoriana
 Daniel Jaramillo – ciclista su strada colombiano
 Georni Jaramillo – multiplista venezuelano
 Julio Jaramillo – cantante ecuadoriano
 Melquíades Jaramillo – ex cestista venezuelano